Сан Хосе де Крусес има више значења:

 Сан Хосе де Крусес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе де Крусес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику